Reino da Juventude é um álbum de estúdio lançado por Dick Danello, Sérgio Reis, Os Vips, Marcos Roberto, Tony Bizarro, Orlando Alvarado, Tony Dilson, Túlio e os Hitch-Hikers, The Flyers, Sidnéia,  Marly e Renê Dantas - produzidos e lançados por Antônio Aguillar - em outubro de 1964 pela gravadora Continental.

Faixas 	
	

 	

 	

 	
Coletâneas de 1964
Jovem Guarda